В сетях GSM абсолютный номер канала (, ARFCN) представляет собой пару частот, используемых операторами сотовой связи для приёма и передачи информации. Список номеров (кодов) каналов определён в спецификации GSM 45.005 (раздел 2). Разделение частотно-зависимого компонента происходит по схеме множественного доступа FDMA (frequency-division multiple access), а временно-зависимого — по схеме TDMA (time-division multiple access
). Для предотвращения переполнения канала применяется система логических каналов использующая управляющий канал (BCCH — 
Broadcast Control Channel), принципы работы которой описаны в спецификации GSM 05.03.

В сетях UMTS для систем 3G и 4G ARFCN заменён более простым UARFCN имеющим прямую зависимость частоты от номера канала.

Таблица ARFCN для систем GSM общего пользования 
В данной таблице представлены расчётные данные частот для приёма и передачи определённые ARFCN для различных несущих частот. Данные соответствуют только системам GSM общего пользования, в то время как прочие системы использующие ARFCN (например TETRA) могут иметь другие характеристики.

Ссылки 

GSM
Сотовая связь